Церович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Церович, Милош (род. 1980) — сербский югославский пловец.
 Церович, Новица (1805—1895) — черногорский князь, воевода, сенатор и бан.
 Церович, Стоян (1888—1943) — югославский черногорский школьный преподаватель и партизан Народно-освободительной войны Югославии.